Старостенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Старостенко Александр Игоревич (р. 1961, г. Сумы) — композитор и поэт, популярный автор так называемого православного шансона. Протоиерей РПЦ.
 Старостенко, Александр Хрисанфович (1903—1973) — российский инженер, конструктор турбин, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Доктор технических наук.
 Старостенко, Виталий Иванович (род. 1935) — советский геолог и геофизик, теоретик интерпретации потенциальных полей.
 Старостенко, Владимир Иванович (1948—2017) — российский хозяйственный и государственный деятель, 4-й министр путей сообщения России (с мая по сентябрь 1999).
 Старостенко, Дмитрий Валерьевич (род. 1973) — белорусский хоккеист.
 Старостенко, Пётр Захарович (1850—?) — член III Государственной думы от Воронежской губернии, крестьянин.